Kuczka Péter (1923–1999), Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, tudományos-fantasztikus irodalmár, szerkesztő
Kuczka Péter, gyártásvezető